Enrique "Quique" Sánchez Flores (n. 5 februarie 1965, Madrid, Spania) este un fost fotbalist spaniol care a evoluat ca fundaș.

Palmares

Jucător
Valencia
Segunda División: 1986–87

Real Madrid
La Liga: 1994–95

Antrenor
Benfica
Taça da Liga: 2008–09

Atlético Madrid
UEFA Europa League: 2009–10
Supercupa Europei: 2010
Copa del Rey: Finalist 2009–10

Al Ahli
Emirates Cup: 2011–12
President's Cup: 2012–13

Al Ain
President's Cup: 2013–14

Statistici antrenorat

Legături externe
BDFutbol player profile
BDFutbol coach profile
National team data  

Nașteri în 1965
Spanioli în viață
Fotbaliști spanioli
Fundași
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Antrenori spanioli de fotbal
Nașteri pe 5 februarie
Fotbaliști internaționali spanioli
Antrenori câștigători ai Cupei UEFA
Antrenori câștigători ai Supercupei Europei